

Вілмот — місто, штат Арканзас
 Вілмот — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вілмот — місто, штат Південна Дакота
 Вілмот — селище, штат Огайо
 Вілмот Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Вілмот — переписна місцевість, штат Вісконсин